Kuwaitische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Kuwaitische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Kuwaitische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Kuwaitische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Kuwaitische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Kuwaitische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)